Diplostraca är en ordning av kräftdjur. Diplostraca ingår i klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Diplostraca 319 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Diplostraca